

Дембянкі — село в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембянкі — село в гміні Топулька Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства